Mark James Noble (* 8. května 1987 Londýn) je bývalý anglický profesionální fotbalista, který hrával na pozici středního záložníka. Téměř celou svoji hráčskou kariéru strávil v anglickém klubu West Ham United FC, jehož byl kapitánem.

Klubová kariéra 
V roce 2000 se připojil k akademii klubu West Ham United FC, kde mimo hostování v roce 2006 v Hull City AFC a Ipswich Town FC působil nepřetržitě už více než 20 let. Před sezónou 2015/16 ho trenér Slaven Bilić jmenoval kapitánem týmu.

Reprezentační kariéra 
Byl kapitán výběru Anglické fotbalové reprezentace do 18 let. Byl členem reprezentace do 19 let, která na Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 19 let se v roce 2005 dostala až do finále, kde prohrála s Francií. Dne 11. června 2007 debutoval ve výběru do 21 let, když nastoupil na závěrečných 8 minut zápasů Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let 2007 proti výběru České fotbalové reprezentace do 21 let. Svůj první gól v nejstarší věkové kategorii vstřelil 11. září 2007 v utkání proti Bulharské fotbalové reprezentaci, čímž přispěl k výhře 2:0. V roce 2017 dostal pozvánku do reprezentace Irska, kde by mohl hrát díky prarodičům, kteří pochází z Corku. Tuto nabídku odmítl se slovy „Je hodně mladých Irů, kteří by si této pozvánky vážili mnohem víc než já“.

Statistiky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil na whufccom
 Profil na eurofotbal.cz

Angličtí fotbalisté
Angličtí fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté West Ham United FC
Fotbalisté Ipswich Town FC
Fotbalisté Hull City AFC
Narození v roce 1987
Narození 8. května
Narození v Londýně
Žijící lidé
Muži